Островное — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Островное — село в Целиноградском районе Акмолинской области, ликвидировано в 2000 г.
 Островное — село в Сарыкольском районе Костанайской области.

Россия 

 Островное — село в Мамонтовском районе Алтайского края.
 Островное — деревня в Верховажском районе Вологодской области.
 Островное — посёлок в Славском районе Калининградской области.
 Островное — деревня в Лебяжьевском районе Курганской области.
 Островное — село в Мишкинском районе Курганской области.
 Островное — упразднённый посёлок в Выборгском районе Ленинградской области.
 Островное — село в Саракташском районе Оренбургской области.
 Островное — посёлок в Берёзовском городском округе Свердловской области.
 Островное — село в Билибинском районе Чукотского автономного округа.

Крым 
Спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России.
 Островное — исчезнувшее село в Кировском районе.

Украина 
 Островное — село в Болградском районе Одесской области.

См. также 
 Островной
 Островная